Alexei German ist der Name folgender Personen:

* Alexei Alexejewitsch German (* 1976), russischer Filmregisseur
 Alexei Jurjewitsch German (1938–2013), russischer Filmregisseur